Błędowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Błędowo, village du powiat de Wąbrzeźno
 Błędowo, village du powiat de Włocławek

dans la voïvodie de Mazovie
 Błędowo, village du powiat de Nowy Dwór Mazowiecki
 Błędowo, village du powiat d'Ostrołęka

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Błędowo, village